Carlo Furlanis (1939-2013) – calciatore italiano
 Giuseppe Furlanis (1953) – architetto e designer italiano